Карл Дженкінсон — англійський футболіст
 Роберт Бенкс Ліверпул Дженкінсон — британський політик
 4504 Дженкінсон — астероїд

Див. також 
 Дженкінс